Asia League Ice Hockey 2015/2016 var den 13:e säsongen av Asia League Ice Hockey. Nio lag från fyra länder deltog, och spelade sammanlagt 216 matcher (48 omgångar). Grundserien startade den 29 augusti 2015, och pågick fram till och med den 20 februari 2016. Därefter gick de sex bästa lagen till slutspel. Anyang Halla slutade som mästare.

Grundserien

Tabell

Nedan ses slutställningen för grundserien.

Slutspelet
Lagen placerade 3-6 i grundserien möttes i play-in (kvartsfinaler), medan lagen placerade 1-2 förkvalificerades till semifinal. Play-in avgjordes i bäst av tre matcher, medan semifinaler och finalen avgjordes i bäst av fem matcher; nedan ses utgången.

Källor 

Ishockeysäsongen 2015/2016
2015/2016
2015 i Japan
2015 i Kina
2015 i Ryssland
2015 i Sydkorea
2016 i Japan
2016 i Kina
2016 i Ryssland
2016 i Sydkorea